Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2012/13 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2012/13 gemeldet waren sowie deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. SOSS Selvaagbygg meldete nur 13 Spieler, der Asker Schakklubb 15 und die Black Knights Oslo 17. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Die Trondheim Sjakkforening setzte 8 Spieler ein, während bei der Oslo Schakselskap insgesamt 14 Spieler mindestens einen Wettkampf bestritten. Insgesamt kamen 101 Spieler zum Einsatz, von denen 19 an allen Wettkämpfen teilnahmen.
Punktbeste Spieler mit 7,5 Punkten aus 9 Partien war Torstein Bae (Schakklubben av 1911), einen halben Punkt weniger erzielten sein Mannschaftskollege Torbjørn Ringdal Hansen sowie Aryan Tari (Kristiansund SK), wobei Tari acht Partien spielte, Hansen neun.
Mit Olha Dolschykowa, Lars Oskar Hauge, Simen Agdestein, Einar Gausel und Ole Christian Moen (alle Oslo Schakselskap) erreichten fünf Spieler 100 %, wobei Dolschykowa drei Partien spielte, Hauge zwei, Agdestein, Gausel und Moen je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2012), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2012; BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, ENG = England, GER = Deutschland, IND = Indien, IRL = Irland, IRQ = Irak, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Oslo Schakselskap

Schakklubben av 1911

Kristiansund SK

Moss Schakklub

SOSS Selvaagbygg

Bergens Schakklub

Asker Schakklubb

Black Knights Oslo

Akademisk Sjakklubb Oslo

Trondheim Sjakkforening

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Ergebnisse bei turneringsservice.sjakklubb.no

Schach (Norwegen)
Schach 2012
Schach 2013
Eliteserien Schach 2012